Der Shorttrack-Weltcup 2015/16 ist eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 30. Oktober 2015 in Montreal und endete am 14. Februar 2016 in Dordrecht.

Ergebnisse

Damen

Montreal

Toronto

Nagoya

Shanghai

Dresden

Dordrecht

Weltcupstände 
Endstand

Herren

Montreal

Toronto

Nagoya

Shanghai

Dresden

Dordrecht

Weltcupstände 
Endstand

Weblinks 
 Kalender und Ergebnisübersicht
 Statistik und Weltcupstände

Wintersport-Weltcup 2015/16
2015 16